Первый чемпионат Испании по футболу был разыгран с 10 февраля по 23 июня 1929 года. В чемпионате участвовало 10 команд. Чемпионом стал футбольный клуб «Барселона». Последнее место занял футбольный клуб «Расинг Сантандер», сохранивший по итогам года прописку в Примере благодаря победе в серии плей-офф над «Севильей».

Структура чемпионата 
Чемпионат Испании по футболу 1929 года был организован Королевской испанской футбольной федерацией.

Чемпионат состоял из одной группы, в которой находилось 10 команд. Команды играли между собой по принципу круговой системы. Всего же каждый клуб должен был сыграть 18 игр: 9 на своём поле и 9 на чужом. Порядок игр был определён при помощи жребия.

Итоговое место в таблице занималось в соответствии с количеством набранных очков. За победу команде начислялось два очка, за ничью — одно, и ни одного очка в случае поражения. Если две команды заканчивали чемпионат с равным количеством очков, должен был использоваться критерий лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в матчах между собой. Если и по этому показателю команды были равны, то в таком случае должен был пройти решающий матч на нейтральном поле.

Если количество команд, закончивших первенство с одинаковым количеством очков, было 3 и более, то использовались следующие критерии:
 критерий лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в матчах между собой
 критерий лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в течение чемпионата
 матчи на нейтральном поле (в случае сохранения равенства команд)

Команда, занявшее первое место в лиге становилась чемпионом. Команда, занявшая последнее место в таблице, оспаривала своё право на сохранение места в чемпионате с клубом, занявшим первое место во Втором дивизионе. Между этими клубами проходила серия плей-офф, состоящая из двух матчей. Победитель в серии получал возможность выступать в Примере в следующем сезоне.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

</center>

Плей-офф 
Команда, занявшая 10 место в Примере, «Расинг», встречалась с победителем Второго дивизиона 1929 года, «Севильей», в двухматчевом противостоянии. «Расинг» победил по сумме игр со счётом 3—2 и сохранил место в Примере.

Расинг победил со счётом 3 – 2 по сумме двух игр.

Бомбардиры

Статистика 
 Всего голов: 383 в 90 играх (4.26 за игру)
 Наибольшее количество голов в одном матче: 9
 Атлетик Бильбао 9:0 Эспаньол (2-й тур)
 Реал Унион 6:3 Атлетик Бильбао (6-й тур)
 Реал Сосьедад 8:1 Расинг (7-й тур)
 Реал Мадрид 5:4 Реал Сосьедад (12-й тур)
 Атлетико Мадрид 5:4 Европа (16-й тур)
 Реал Сосьедад 5:4 Европа (16-й тур)
 Наибольшее количество голов дома: 9
 Атлетик Бильбао 9:0 Эспаньол (2-й тур)
 Наибольшее количество голов на выезде: 4
 Расинг 0:4 Атлетик Бильбао (3-й тур)
 Лучший показатель среди вратарей: 24 пропущенных мяча в 15 играх (1,60 за игру)
 Рикардо Самора (Эспаньол)

См. также 
 Второй дивизион Испании по футболу 1929
 Кубок Испании по футболу 1928/1929

Ссылки 
 Сайт чемпионата Испании по футболу
 Сайт Королевской испанской футбольной федерации

Испания
1929
Спорт в Испании в 1929 году